Memorandum kan verwijzen naar:

een gedenkboek
een diplomatiek stuk met een afspraak tussen staten, bijvoorbeeld een memorandum van overeenstemming, doorgaans eenvoudiger van opzet dan een verdrag
een factuur (herinnering)
 interne correspondentie in een bedrijf, vaak gericht aan een groep personen, ook verkort tot memo
 de afkorting memo heeft daarnaast een eigen betekenis: memo (briefje)